Arroyo Santa María kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Santa María, Veracruz, Santiago Sochiapan, 
 Arroyo Santa María, Chiapas, Ocosingo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar